I liga polska w futsalu 2011/2012 - W lidze wystąpiło 12 zespołów, które walczyły systemem "każdy z każdym" o awans do Ekstraklasy. Do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce awansowały dwa najlepsze zespoły.

Uczestnicy 

 Berland OSiR Komprachcice
 Remedium Pyskowice
 KS Gniezno
 Marex Chorzów
 AZS UŚ Katowice
 AZS UG Gdańsk
 Orlik Brzeg - awans z II liga futsalu, grupa: I
 Kadet Futsal Team Poznań - awans z II liga futsalu, grupa: II
 MKF-Renex Grajów - awans z II liga futsalu, grupa: III
 KS AZS UMCS Lublin - awans z II liga futsalu, grupa: III
 AZS UW Warszawa - awans z II liga futsalu, grupa: IV
 Mazovia FC Warszawa - awans z II liga futsalu, grupa: IV

Sezon zasadniczy

Tabela końcowa 

 AZS UG Gdańsk i AZS UŚ Katowice awansowały do Ekstraklasy
 Akademia FC Pniewy wycofała się przed rozpoczęciem rozgrywek. Zwolnione miejsce w Ekstraklasie zajęło Remedium Pyskowice.

Źródło: 

Legenda:
MSC – miejsce, M – liczba meczów, PKT – punkty, Z – zwycięstwa, R – remisy,  P – porażki, BZ – bramki zdobyte, BS – bramki stracone, MB - mecze bezpośrednie

Zobacz też 
 Ekstraklasa polska w futsalu
 I liga polska w futsalu
 II liga polska w futsalu
 Puchar Polski w futsalu

II liga polska w futsalu
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie